

Patronymie
 Adèle Haenel (1989- ) est une actrice française ;
 Hubert Haenel (1942-2015) est un homme politique français ;
Louise Haenel de Cronenthall (1836-1896), compositrice allemande d'origine française ;
 Yannick Haenel (1967- ) est un écrivain français.

Homonymie de patronyme